Сан-Рокко-аль-Порто () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, подчиняется административному центру Лоди.

Население составляет 3249 человек, плотность населения составляет 108 чел./км². Занимает площадь 30 км². Почтовый индекс — 26865. Телефонный код — 0377.

Покровителем населённого пункта считается Святой Рох (). Праздник ежегодно празднуется 16 августа.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта